Ceynowa bezeichnet:
 eine Landgemeinde im ehemaligen westpreußischen Landkreis Putzig, siehe Chałupy (Władysławowo)

Ceynowa ist der Name folgender Personen:
 Florian Ceynowa (1817–1881), kaschubischer Schriftsteller und Bürgerrechtler
 Klaus Ceynowa (* 1959), Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek

Ceynowa ist der Name von:
 Florian Ceynowa (1957), Stückgutfrachtschiff der polnischen Handelsflotte